Территориальное деление Турку — город разделён на 9 округов, в которые входят 45 более мелких единиц, состоящих из одной или более территориальных единиц. Всего их 134..

 Район — территориальная единица Турку, образуемая с учётом исторических, географических, градостроительных особенностей соответствующих территорий, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территории.

 Округ — территориальная единица города Турку, включающая в себя несколько районов города. Границы округа в некоторых случаях могут пересекать границы районов.

На данный момент в Турку 134 района и 9 округов.

История 
Бушевавший в городе с 4 на 5 сентября 1827 года опустошительный пожар почти полностью уничтожил все городские строения: в огне погибло около 2,5 тысяч зданий и большое количество жителей.

После пожара город был отстроен по новому плану, разработку которого осуществил в 1828 году архитектор Карл Энгель, использовавший фиксационный план 1808 года, выполненный Тилбергом. Городские предместья в это время распространились до Лилль-Хейккиля, Куппис, Каарина и Стур-Хейккиля.

В 1829 году главным городским архитектором был назначен Пер Юхан Гюлих, а в городе также трудились архитекторы Е. Ю. Веннерквист, К. К. Юнссон и К. Ф. Бек, строившие в стиле русского ампира.

Список районов города Турку

Центральный округ

Округ Хирвенсало-Какскерта

Округ Скансси-Уиттамо

Округ Вариссуо-Лаусте 

Первоначально округ назывался Итяхарью-Вариссуо и включал в себя 9 районов. Позднее был перееименован в Вариссуо-Лаусте и включил в себя 5 районов.

Округ Нумми-Халинен 

Первоначально округ назывался Коройнен и включал в себя 5 районов. После переименования стал называться Нумми-Халинен и в настоящее время включает в себя 8 районов.

Округ Руносмяки-Раунистула 

Первоначально округ назывался Тампереэнтие (, ).

После реформирования преобразован в округ с названием Руносмяки-Раунистула ( ) и включает в себя в настоящее время 5 районов города.

Округ Лянсикескус 

Первоначально округ назывался Кунинкойа () и включал в себя 7 районов. Позднее получил наименование Лянсикескус и в настоящее время включает в себя 9 районов города.

Округ Пансио-Юрккяля 

Первоначально округ назывался Наанталинтие () и включал в себя 6 районов города.

После реформирования, округ получил наименование Пансио-Юрккяля () и в настоящее время включает в себя 4 района.

Округ Маариа-Пааттинен 

Первоначально в состав округа входило 5 районов. В настоящее время их число выросло до 10.

См. также 
 Территориальные округа Турку
 Районы Турку

Примечания

Литература 
 Elina Teerijoki. Kaupunginosien Turku. Turku: Savukeidas Kustannus, 2012. ISBN 978-952-268-030-3